Tuxtepec bezeichnet:

 Tuxtepec (Guerrero), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
 San Juan Tuxtepec, Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 San Juan Bautista Tuxtepec, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca
 Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Oaxaca
 Bistum Tuxtepec, Bistum in Mexiko